Женитьба:
 Женитьба — торжественная церемония, посвящённая заключению брака.
 «Женитьба» — пьеса Николая Васильевича Гоголя.
 «Женитьба» — балет Александра Журбина на сюжет пьесы Николая Васильевича Гоголя.
 «Женитьба» — опера М. П. Мусоргского.
 «Женитьба» — совместный студийный альбом рок-группы «Рада и Терновник» и фольклорного ансамбля «Ясный день», изданный в 2005 году.
 В кино
 «Женитьба» — русский фильм 1909 года, режиссёр — Пётр Чардынин.
 «Женитьба» — советский фильм 1937 года, режиссёры — Эраст Гарин и Хеся Локшина.
 «Женитьба» — советский фильм 1977 года, режиссёр — Виталий Мельников.

См. также 
 
 «Женитьба Бальзаминова» — трилогия пьес А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда», «За чем пойдёшь, то и найдёшь», «Две собаки дерутся, третья — не приставай».
 «Женитьба Бальзаминова» — советский фильм 1964 года, режиссёр — Константин Воинов.
 «Женитьба Белугина» — комедия А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва.
 «Женитьба Фигаро» — пьеса де Бомарше.